Gravel steht für:

 Titel einer Kurzgeschichte von Alice Munro, siehe Kies (Kurzgeschichte)
 Gravelbike, geländegängige Fahrräder
 Gravelrennen, Radrennen auf großteils unbefestigtem Untergrund

Gravel ist der Familienname folgender Personen:
 Camille Gravel (1915–2005), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Gravel (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mike Gravel (1930–2021), US-amerikanischer Politiker
 Raymond Gravel (1952–2014), kanadischer Politiker und katholischer Priester
 Robert de Gravel (1616–1684), französischer Diplomat unter Louis XIV
 Robert Gravel (1944–1996), kanadischer Schauspieler, Dramatiker und Theaterdirektor